De gebroeders:
 Jacob Maris (1837-1899), Nederlands impressionistisch kunstschilder
 Matthijs Maris (1839-1917), Nederlands kunstschilder, broer van Jacob
 Willem Maris (kunstschilder) (1844-1910), Nederlands impressionistisch kunstschilder, broer van Jacob
 Simon Maris (1873-1935), Nederlands kunstschilder, zoon van Willem Maris
 August Godfried Maris (1896-1985), Directeur-Generaal van Rijkswaterstaat, 1951-1961
 Jac Maris (1900-1996), Nederlands beeldhouwer, kleinzoon van Jacob Maris

 Jan Maris (1825-1899), Nederlands architect
 Willem Maris (tennisser) (1936-2010), Nederlands tennisser
 C.W. Maris (1947), Nederlands hoogleraar